Il doppio maschile del NASDAQ-100 Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma solo Mirnyi ha partecipato in coppia con Mahesh Bhupathi.

Bhupathi e Mirnyi hanno perso nel 2º turno contro Arnaud Clément e Sébastien Grosjean.

Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 6–2, 7–6 (14–12) Jonas Björkman e Todd Woodbridge.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)
 Paul Hanley /  Fabrice Santoro (quarti di finale)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale) 
 Leander Paes /  David Rikl (quarti di finale) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

NASDAQ-100 Open 2004
ATP Tour 2004